Хам может означать:
 Хам ( ;  , Cham ; , xam, «горячий») — библейский персонаж.
 Хам (роман) — роман польской писательницы Э. Ожешко.
 Хам — человек, который хамит.
 Хам — льняная ткань.

Топонимы 
 Хам (Цуг) () — город в Швейцарии, в кантоне Цуг.

Персоналии 
 Хам, Вальтер (1894—1951) — немецкий генерал, участник Первой и Второй мировых войн, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.

См. также